

Armée
 Le terme Vietcong désigne péjorativement les forces armées communistes du Front national de libération du Sud Viêt Nam, aidés par l'URSS et la Chine de Mao, qui se battaient contre la République du Viêt Nam et les États-Unis pendant la guerre du Viêt Nam.

Jeux vidéo
 Vietcong (2003) est un jeu vidéo, développé par Pterodon, ayant pour cadre la guerre du Viêt Nam.
Il donnera son nom à une série de jeux de ce style, notamment Vietcong: Fist Alpha ou Vietcong: Red Dawn
 Vietcong 2 (2005) est la suite du précédent.